Ранчо Пиња има више значења:

 Ранчо Пиња (Мокоча), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ранчо Пиња, Хесус Пиња (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику